Открытие Америки — термин, который может означать:

 Открытие Америки — географическое открытие американского континента Христофором Колумбом (1492)
 Американские походы викингов — географическое открытие американского континента Лейфом Эрикссоном (1000)
 Открытие Америки Христофором Колумбом — картина Сальвадора Дали (1958—1959)
 Открытие Америки турками — роман бразильского писателя Жоржи Амаду (1994)